DSH oder D.S.H. steht als Abkürzung für:
 Deutsche Schule Helsinki, deutschsprachige Privatschule in Helsinki, Finnland
 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang für fremdsprachige Studienbewerber
 Deutsche Studiengemeinschaft Hubschrauber, Vorgängerin des DLR
 Deutscher Schäferhund, anerkannte deutsche Hunderasse
 Deutsches Studentenheim, eines der ältesten Studentenheime in Münster
 Dishevelled, Protein des Wnt-Signalweges
 D.S.H., ehemaliger österreichischer Motorradhersteller
 Dünne Schichten im Heißeinbau, Maßnahme zur Straßeninstandsetzung
 Stiftung Deutsche Sporthilfe, Hilfswerk für Sportler

dSH steht für:
 debis Systemhaus, ehemaliger IT-Dienstleister

DSH